S9, S.9 ou S09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Oberon (S09), un sous-marin de la Royal Navy ;
 SIAI S.9, un hydravion de reconnaissance italien.

Photographie 
 Nikon Coolpix S9, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision (S09), d’après la Classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S9, un smartphone sorti en 2018.

Transports 
Aéronautique
  ;
 .

Automobile
 Hongqi S9, un concept car du constructeur chinois Hongqi.

Autoroute
  Autoroute géorgienne S9, Contournement de Tbilissi.

Métro
  Ligne S9 du métro de Nankin en Chine.

Train
 
 Ligne S9 du S-Bahn de Berlin ;
 Ligne S9 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S9 du S-Bahn Rhin-Ruhr.

 
 Ligne S9 du S-Bahn de Styrie.

 
 Ligne S9 du RER bruxellois.

 
 Ligne S9 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S9 du RER Bâlois ;
 Ligne S9 du RER Bernois ;
 Ligne S9 du RER Lucernois ;
 Ligne S9 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S9 du RER Vaudois ;
 Ligne S9 du RER Zurichois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres